В Уругвае существует важная испанская община, которая распространилась по всей территории страны. По данным Национального статистического института Испании, в 2009 году в Уругвае проживало 16 482 гражданина Испании. Есть много испанцев, которые пользуются двойным гражданством, которое разрешено законом между двумя странами. В настоящее время 1 800 000 уругвайцев имеют испанских предков.

История 
Между XVI и началом XIX веков Испанская империя была единственной колониальной державой в Восточной полосе. Таким образом, до 1811 года большая часть европейских поселенцев в Уругвае была из Испании, и они входили в испанскую колониальную администрацию, занимаясь религией, управлением и коммерческими делами. Значительное креольское население испанского происхождения постепенно накапливалось в новых городах, в то время как некоторые смешивались с коренным населением (метисы), с населением черных рабов (мулаты) или с другими европейскими иммигрантами.

Испанское население вместе с итальянцами составили костяк сегодняшнего уругвайского общества. Как и соседняя Аргентина, культура Уругвая тесно связана с испанской культурой с точки зрения языка, обычаев и традиций.

Многие уругвайцы, имеющие испанское происхождение, являются потомками испанских иммигрантов после обретения независимости. Большая часть имеет галисийское происхождение. Во время Гражданской войны в Испании тысячи испанцев отправились в Уругвай. Испанские республиканцы бежали от режима Франко, стремясь избежать возмездия со стороны нового правительства.

Испанские общины в Уругвае 
Испанцы, поселившиеся в Уругвае, прибыли из различных частей Испании, особенно с Канарских островов, Галисии, Страны Басков и Каталонии.

Канарцы 
Первые канарцы, прибывшие в Уругвай, поселились в Монтевидео, чтобы основать колонию и заселить регион двумя миграционными волнами: первая волна прибыла в город 19 ноября 1726 года, когда в Монтевидео прибыли 25 канарских семей.  Эти первые канарские семьи быстро организовались, чтобы выжить в этом районе, и дали начало первым гражданским властям города. Они также дали названия дорогам и географическим объектам Монтевидео.

Вторая группа канарцев прибыла в город 27 марта 1729 года и состояла из 30 семей, к которым присоединились еще несколько семей из Буэнос-Айреса.

Позднее, в 1808 году, канарский купец Франсиско Агилар-и-Леаль из Лансароте отправил экспедицию из 200 человек с восточных Канарских островов в Монтевидео, тем самым восстановив канарскую эмиграцию в Уругвай и способствуя эмиграции, количественно большей, чем в первой половине XVIII века. С этого момента тысячи канарцев (в основном с Лансароте и Фуэртевентуры) эмигрировали в Уругвай на протяжении всего XIX века и, в меньшей степени, в первой половине XX века. Таким образом, в течение XIX века в Уругвае поселилось более 10 000 канарцев, большинство из них с восточных островов, оставив более половины острова Лансароте необитаемым (хотя большинство из них, около 8 200 человек, эмигрировало в Уругвай именно между 1835 и 1845 годами, что составляло 17% всех иммигрантов и 65% испанцев). Однако в конце XIX века в Уругвае постоянно проживало всего 5749 канарцев. В течение этого столетия канарцы обосновались на территории Уругвая: в Мальдонадо, Канелонес, Колония, Сан-Хосе и Сориано.

В течение XX века в Уругвай также прибыли некоторые группы канарцев, в основном так же с восточных островов. Хотя конкретные цифры о количестве канарских эмигрантов, прибывших в Уругвай в этот период, неизвестны, число канарских эмигрантов должно было быть не очень большим, хотя и достаточным для образования специфических ассоциаций канарцев. В настоящее время канарцы и их потомки разбросаны по всему Уругваю.

Каталонцы 
Вместе с канарцами каталонцы были одной из самых многочисленных мигрирующих групп в Уругвае, их влияние и вклад пользуются большой известностью. Семья Батлье, уроженцы Ситжеса, были видными политиками и президентами. Лоренсо Батлье, из каталонской семьи, был отцом президента Хосе Батлье-и-Ордоньеса и предком других президентов Луиса Батлье Берреса и Хорхе Батлье, все они из традиционной либеральной политической партии Колорадо. Хосе Батлье-и-Ордоньес отделил церковь от государства, утвердил избирательное право женщин и установил восьмичасовой рабочий день.

Баски 
В XIX веке в Уругвае наблюдался заметный приток баскских иммигрантов в поисках новых возможностей, а также из-за кризисов, войн и роста населения, среди прочего. Многие из этих иммигрантов прибыли из сельских районов Страны Басков, у которых было только две возможности: переехать в город или эмигрировать.

Учреждения 
По мере прибытия многочисленных волн испанских иммигрантов они основали различные социальные учреждения, такие как Испанская ассоциация взаимопомощи (1853 г.), Испанская больница (1886 г.), Астурийский центр Каса-де-Астуриас-дель-Уругвай (1910 г.), Касаль Катала в Монтевидео (1926 г.), Каса-де-Галисия (1917 г.), Ассоциация Валенсийского сообщества в Монтевидео (1990 г.) и Культурный центр Испании в Монтевидео (2003 г.).

Примечания

Литература 

 

Народы Уругвая
Испанская диаспора